Atira può riferirsi a:

Astronomia 
 163693 Atira – asteroide Aten 
 Asteroide Atira – sottogruppo degli asteroidi Aten
 Atira Mons – struttura geologica su Venere

Divinità 
 Atira – divinità del popolo Pawnee

Geografia 
 Atira – città greca corrispondente a Büyükçekmece, in Tracia (oggi sobborgo di Istanbul)
 Atira – sede diocesana della Chiesa cattolica